Stratifiering kan avse:

 Stratifiering (botanik) – att man köldbehandlar frön manuellt för att de ska gro
 Social stratifiering – ett begrepp inom sociologi som avser den hierarkiska strukturen i ett samhälle
 Stratifierat urval – mindre stickprov
 Stratifierande ventilation – en form av deplacerande ventilation

Se även
Strata